Woodhouse ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Woodhouse (1936–2014), US-amerikanischer Sprinter
 Callum Woodhouse (* 1994), englischer Schauspieler
 Chase G. Woodhouse (1890–1984), US-amerikanische Politikerin
 Christopher Montague Woodhouse (Monty Woodhouse; 1917–2001), britischer Geheimagent und Politiker
 Danielle Woodhouse (* 1969), australische Wasserballspielerin
 Francis Valentine Woodhouse (1805–1901), britischer Geistlicher
 Fred Woodhouse (1912–1998), australischer Leichtathlet

 Luke Woodhouse (* 1988), englischer Dartspieler
 Otway Edward Woodhouse (1855–1887), englischer Ingenieur und Tennisspieler
 Owen Woodhouse (1916–2014), neuseeländischer Seeoffizier und Jurist

 Robyn Woodhouse (1943), australische Leichtathletin
 Samuel Washington Woodhouse (1821–1904), US-amerikanischer Naturforscher
 Violet Gordon-Woodhouse (1872–1948), britische Cembalistin und Clavicordistin

Woodhouse ist der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:

 Woodhouse (Leicestershire)
 Woodhouse (South Yorkshire)

Woodhouse ist der Name folgender Häuser in Irland:

 Woodhouse (County Waterford)

Siehe auch:
 Wood House
 Wodehouse